Асали́ Магомедали́евич Асали́ев (; род. 31 мая 1955 года, село Хлют Рутульского района, Дагестанская АССР) — советский и российский экономист, директор Центра социально-экономических проектов РЭУ им. Г. В. Плеханова, доктор экономических наук (1996), профессор (1999). Заместитель председателя комитета по содействию профессиональному и бизнес-образованию Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (2018), почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, заслуженный деятель науки Республики Дагестан.

Биография 
Асали Магомедалиевич Асалиев родился 31 мая 1955 года. В 1973 году окончил Хлютскую среднюю школу. В звании старшего сержанта служил в ВС СССР в должности воздушного стрелка военно-транспортного самолёта. В 1980 году с отличием окончил МИНХ имени Г. В. Плеханова по специальности «Экономика», был ленинским стипендиатом.

В 1984 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук, в 1996 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук на тему: «Тенденции развития государственного регулирования экономики переходного периода: Организационно-структурный аспект».

В 1999 году году ему присвоено учёное звание профессора по кафедре национальной экономики РЭА им. Г. В. Плеханова. Работал в Азово-Черноморском филиале Всесоюзного НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии в должности старшего научного сотрудника (1984—1986 гг.), был заместителем начальника Управления продовольственного и материально-технического снабжения Мосгорисполкома (1987—1988 гг.), председателем правления инвестиционного коммерческого банка «Энтузиастбанк» (1994—2001 гг.), заместителем председателя правления акционерного коммерческого банка «Мосстройэкономбанк» (2001—2002 гг.), заведующим кафедрой экономики труда и занятости РЭУ им. Г. В. Плеханова (2002—2013 гг.).

В 2013 году назначен на должность декана факультета Маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова. В 2016—2020 гг. работал в должности проректора по дополнительному образованию и филиалам РЭУ им. Г. В. Плеханова, осуществлял руководство филиальной сетью, системой дополнительного профессионального образования, курировал деятельность системы общественного питания. С сентября 2020 года работает в должности директора Центра социально-экономических проектов РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Научная деятельность 
Область научных интересов: производительность (эффективность) труда, профессиональное и бизнес-образование.

Основные научные результаты

В 2019 году для решения проблем формирования предпринимательских компетенций, обусловленных требованиями современного этапа развития экономики и общества предложил путь развития через реализацию парадигмы Lifelong Learning. Обосновал необходимость развития комплиментарных умственных способностей, связанных с креативным мышлением, инновационностью, воображением и изобретательностью для формирования профессиональных компетенций работников под потребности цифровой экономики (2018 г.). Совместно с О. В. Сагиновой и Н. Б. Завяловой предложил ввести стандарт транспортного обслуживания, использующего комбинированный подход к оценке качества транспортного обслуживания пассажиров наземным транспортом общего пользования (2016 г.).
В 2012 году (совместно с Е. В. Шубенковой) обосновал необходимость и престижность инновационной трудовой деятельности для преодоления угроз развития общества потребления.

По заказу Минобрнауки в 2015 году руководил научно-исследовательской работой «Разработка комплекса мер по внедрению в работу образовательных организаций моделей и технологий реабилитации несовершеннолетних, страдающих наркозависимостью, в рамках реализации Национальной концепции реабилитации наркозависимых».

Является автором методики учёта мотивационных предпочтений персонала банковской сферы в определении частей их совокупного дохода с учётом профессионализма и трудоемкости (2010 г.). Разработал программы специальных курсов «Управление производительностью (эффективностью) труда», «Организация и оплата труда в отраслях экономики», «Экономическая безопасность» (1994—1996 гг.).

Научно-организационная и педагогическая деятельность

Является член-корреспондентом Российской академии естественных наук, членом Академии военных наук. Автор более 65 научных трудов, из них 10 учебников, применяемых в учебном процессе РЭУ им. Г. В. Плеханова, ПГУАС, СГУ им. Н. Г. Чернышевского, НГУЭУ, РГУТиС, КФУ, ТюмГУ, ОмГТУ, Белгородском ГАУ. Под его руководством защитились 3 доктора экономических наук, 19 кандидатов экономических наук, свыше 130 бакалавров и магистров. Является председателем диссертационного совета по специальности «Экономика и управление народным хозяйством», членом редакционных коллегий экономических журналов «Экономика труда» (ISSN: 2410—1613), «Экономика устойчивого развития» (ISSN: 2079-9136), «Экономика Профессия Бизнес» (ISSN: 2413-8584). Состоит в организационном комитете международной научной конференции «Абалкинские чтения», ежегодно проводимой в РЭУ им. Г. В. Плеханова совместно с ВЭО России. В качестве модератора принимал участие в VIII Славянском международном экономическом форуме (г. Брянск, 18 октября 2019 г.), «Кадровая политика в fashion ритейле» (ТАСС, 13 ноября 2019 г.). В качестве докладчика участвовал в конференции Russian Tech Week 2018, тема доклада: «Бизнес-акселератор блокчейн проектов: перспективы развития».

Библиография 

 Маркетинг: Создание и донесение потребительской ценности, учебник — М.: Инфра-М, 2020;
 Развитие трудового потенциала, уч. пособие — М.: Инфра-М, ISBN 978-5-16-013470-3, 2018;
 Оценка персонала в организации, уч. пособие — М.: Инфра-М, 2017;
 Экономика и управление человеческими ресурсами, уч. пособие — М.: Инфра-М, 2016;
 Национальная экономика, уч. пособие — М.: Инфра-М, 2014;
 Достойный труд в современной России: теория и практика, уч. пособие — Саратов: ООО Издательство КУБиК, 2014;
 Основы делопроизводства, уч. пособие — М.: Инфра-М, 2014;
 Экономика труда, уч. пособие — М.: Инфра-М, 2014;
 Социальное партнерство, уч. пособие — Саарбрюккен: LAP Lambert, 2013;
 Организация и оплата труда в отраслях экономики, уч. пособие — М.: РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2011;
 Библиография трудов

 Формирование системы непрерывного бизнес-образования в России: теория и практика, монография — М.: РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018;
 Развитие трудового потенциала сельского населения России, монография — М.: Русайнс, 2017;
 Маркетинговый подход к управлению качеством транспортного обслуживания, монография — М.: ООО «Центр развития научного сотрудничества», 2016;
 Актуальные проблемы организационной и экономической психологии, монография — М.: РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2012;
 Концепция социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, монография — М.: РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2011;
 Финансовая безопасность России в современных условиях, монография — М.: РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2007;
 Государственное регулирование экономического развития региона, монография — М.: Издательство, 2006;
 Государство-инвестиции-инновации (проблемы реформирования), монография — М.: без издательства, 1998;
 Финансово-кредитные отношения и банки, монография — М.: Электроника, 1996;
 Макроэкономика: показатели экономической безопасности и их пороговые значения, монография — М.: «Экономика и финансы» совместно с ИИФ «Триада», 1996.

 Модель формирования предпринимательских компетенций, статья в журнале «Экономика: вчера, сегодня, завтра» — М.: Аналитика Родис, 2019;
 «Зелёные» рабочие места в России: на пороге реальности, статья в журнале «Экономика устойчивого развития» — Краснодар: Краснодарская региональная общественная организация «Общественная академия инновационного устойчивого развития», 2015;
 Обеспечение продовольственной безопасности страны как условие повышения уровня и качества жизни российских граждан, статья в журнале «Уровень жизни населения регионов России» — М.: Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН, 2014;
 Intellectual capital: theory and approaches of its assessment on macro level, статья в журнале «WORLD APPLIED SCIENCES JOURNAL», 2014;
 Intellectual capital management as the aspect of upgrading of modern companies management, статья в журнале «LIFE SCIENCE JOURNAL», 2014;
 Strategic management of organizational innovations in the company, статья в журнале «ADVANCES IN NATURAL AND APPLIED SCIENCES», 2014;
 Human capital on the knowledge economy: the role of continuing education, статья в журнале «REVIEW OF EUROPEAN STUDIES», 2014;
 Regional currency unions and supranational currency, статья в журнале «Экономика региона» — Екатеринбург: Институт экономики Уральского отделения РАН, 2014;
 Оценка потребления населением региона основных продуктов питания (на примере Тверской области), статья в журнале «Экономика устойчивого развития» — Краснодар: Краснодарская региональная общественная организация «Общественная академия инновационного устойчивого развития», 2014;
 Развитие практической составляющей в профессиональной подготовке кадров для современной экономики России (на примере РЭУ имени Г. В. Плеханова), статья в журнале «Экономика устойчивого развития» — Краснодар: Краснодарская региональная общественная организация «Общественная академия инновационного устойчивого развития», 2014;
 Теоретические подходы к развитию понятий в сфере «зеленой» занятости, статья в журнале «Горизонты экономики» — М.: Издательство «Экономика», 2014;
 Проявление эффекта декаплинга в развитии территориальных систем природопользования (на примере Краснодарского края), статья в журнале «Современная экономика: проблемы и решения» — Воронеж: Воронежский государственный университет, 2013;
 Устойчивое развитие территории на основе нового регионализма, статья в журнале «Современная экономика: проблемы и решения» — Воронеж: Воронежский государственный университет, 2013;
 Анализ и оценка эффективности управления персоналом при использовании подземного пространства, статья в журнале «Охрана и экономика труда» — М.: Всероссийский научно-исследовательский институт труда, 2013;
 Model of minimization of system risks of financial security of higher education institutions of Russia, статья — WORLD APPLIED SCIENCES JOURNAL, 2013;
 Обеспечение продовольственной безопасности страны как условие повышения уровня и качества жизни российских граждан, статья в журнале «Уровень жизни населения регионов России» — М.: Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН, 2012;
 Наднациональная мировая валюта и эталон покупательной способности, статья в журнале «Экономика устойчивого развития» — Краснодар: Краснодарская региональная общественная организация «Общественная академия инновационного устойчивого развития», 2012;
 Непрерывное образование как фактор экономического и социального развития страны, статья в журнале «Экономика устойчивого развития» — Краснодар: Краснодарская региональная общественная организация «Общественная академия инновационного устойчивого развития», 2012;
 Особенности молодежи как части трудового потенциала российской экономики и объекта политики занятости, статья в журнале «Транспортное дело России» — М.: Морские вести России, 2011.

Награды и звания 
 Нагрудный знак «Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации»;
 Нагрудный знак «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации»;
 Нагрудный знак «Заслуженный деятель науки Республики Дагестан»;
 Медаль «За достойное воспитание детей»;
 Почётная грамота Министерства образования, культуры, науки и спорта Монголии за большой вклад в развитие образования;
 Почётная грамота Пенсионного фонда Российской Федерации за значительный вклад в организацию, становление и развитие системы Пенсионного фонда Российской Федерации;
 Именные часы Главы Республики Дагестан за заслуги в научно-педагогической деятельности и большой вклад в подготовку квалифицированных специалистов;
 Благодарность Федеральной службы по труду и занятости за подготовку кадров.

Примечания

Ссылки 
 Страница А. М. Асалиева на портале Торгово-промышленной палаты Российской Федерации;
 Учетная запись А. М. Асалиева в Google Scholar.

Экономисты России
Экономисты СССР
Выпускники Российского экономического университета имени Плеханова
Преподаватели РЭУ имени Плеханова
Заслуженные деятели науки Республики Дагестан